Julien Lorthioir (1983-), un footballeur français ;
 Pierre Lorthioir (1937-2010), un peintre et dessinateur français.